Dalovice est un toponyme qui peut désigner :

Dalovice, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Dalovice, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie